Кабредо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 12 км². Население — 97 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры